Kurt Moosdorf ist der Name folgender Personen:

* Kurt Moosdorf (Politiker, 1884) (1884–1956), deutscher Politiker (SPD)
 Kurt Moosdorf (Politiker, 1910) (1910–1980), deutscher Politiker (SPD)